Alison, Allison och Alyson kan syfta på:
Alison (namn) – ett kvinnonamn.
Alison (djur) – ett släkte av insekter.
 Allison Engine Company – en amerikansk flygplansmotortillverkare.

Musik
Alison (musikgrupp) – en grupp från Göteborg.
Alison (låt) – en låt av Elvis Costello från musikalbumet My Aim Is True (1977).
Allison (Pixies) – en låt från 1990 av Pixies från Bossanova.
Alison (Slowdive) – en låt från 1993 av Slowdive från Souvlaki.

Personer
Alison Goldfrapp (född 1966), engelsk sångare i duon Goldfrapp.
Alison Krauss (född 1971), amerikansk flerfaldigt Grammy Award-belönad bluegrassmusiker. 
Alison Lohman (född 1979), amerikansk skådespelare som slog igenom i filmen Vit oleander (2002).
Alison Moyet (född 1961), engelsk singer-songwriter.
Alison Steadman (född 1946), brittisk skådespelare.
Alison Sweeney (född 1976), amerikansk såpopera-skådespelare mest känd som Sami Brady i Våra bästa år.
Allison Janney (född 1959), amerikansk skådespelare, mest känd för sin roll som Claudia Jean "C. J." Cregg i tv-serien Vita huset.
Alyson Hannigan (född 1974), amerikansk skådespelare.
Alyson Michalka (född 1989), amerikansk skådespelare och sångare i duon Aly & AJ.
Alyson Stoner (född 1993), amerikansk skådespelare, dansare och röstskådespelare.

Geografi

Antarktis 

 Allison (berg),

Australien 

 Alison, New South Wales

USA 

 Allison, Pennsylvania, Pennsylvania, Fayette County, 
 Allison, Iowa, countyhuvudort, Butler County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar